El XXXVII Festival de la Cançó d'Eurovisió 1992 es va celebrar el 9 de maig de 1992 a Malmö, Suècia, presentat per Harald Treutiger i Lydia Cappolicchio. Linda Martin va ser la vencedora representant la República d'Irlanda amb la cançó "Why me?", composta per Johnny Logan, qui prèviament havia guanyat el festival en les seves edicions de 1980 i 1987 com a cantant i cantautor, respectivament.

L'escenari, inspirat en la història de Malmö, estava presidit per la proa d'un vaixell viking amb una decoració il·luminada d'un pont com fons, amb referència al Pont de l'Øresund que comunicaria Suècia amb Dinamarca.

Final

Votació

Sistema de votació 
Cada país consta d'un jurat de 16 membres que va proporcionar de 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 punts a les seves deu cançons favorites.

Predecessor i successor

Enllaços externs 

 Eurovision Song Contest 
 Lletra de tots els temes participants  i d'altres llengües

Esdeveniments del 1992
1992